Трофей чемпионов по хоккею на траве среди женщин 2012 () — 20-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди женских сборных команд. Турнир прошёл с 28 января по 5 февраля 2012 года на стадионе «	Estadio Mundialista de Hockey» в городе Росарио, Аргентина.

Это был последний розыгрыш Трофея чемпионов из проводившихся ежегодно: было решено, что теперь турниры будут проводиться с первоначальным интервалом — раз в два года. Следующий розыгрыш прошел в 2014 году в аргентинском городе Мендоса.

Победителями Трофея чемпионов (в 5-й раз в своей истории) стала сборная Аргентины, победившая в финале сборную Великобритании со счётом 1:0. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Нидерландов, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Германии со счётом 5:4.

Регламент соревнований 
На этом розыгрыше был изменён регламент турнира. Восемь участвующих команд были разделены на две группы. После игр в каждой группе по круговой системе в один круг все команды проходили в «нокаут»-этап, где играли уже по системе плей-офф для окончательного определения итогового места каждой команды.

Квалификация 
Изменился также процесс квалификации на турнир. Кроме сборной страны, принимавшей соревнования, прямую путёвку получали команды, занявшие какое-либо из пяти первых мест на предыдущем розыгрыше в 2011 году, а также победитель Champions Challenge I. К ним добавлялись две команды, выбранные решением Исполнительного комитета ФИХ ().

  (страна-хозяйка турнира)
  (1-е место на Трофее чемпионов 2011)
  (3-е место на Трофее чемпионов 2011)
  (4-е место на Трофее чемпионов 2011)
  (5-е место на Трофее чемпионов 2011, занятое сборной Англии)
  (победитель Champions Challenge I 2011 года)
  (выбрана FIH Executive Board)
  (выбрана FIH Executive Board)

Результаты игр 
Время начала матчей дается по UTC−03:00

Первый раунд

Группа A

Группа B

Второй раунд (плей-офф)

Статистика

Итоговая таблица

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди женщин 2012 на официальном сайте FIH
 Results book
 Страница Трофея чемпионов среди женщин 2012 на сайте todor66.com

2012
Январь 2012 года
Февраль 2012 года
Спорт в Аргентине в 2012 году
2012 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Аргентине
Международные спортивные соревнования в Росарио